Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер